Onderdistrict in Indonesië
Widasari (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
Widasari (plaats), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java